Hilde Konetzni,  soprano d'opéra australienne.
 Anny Konetzni, soprano autrichienne.